Hopfenmühle bezeichnet

 Hopfenmühle (Helmbrechts), Ortsteil der Stadt Helmbrechts, Landkreis Hof, Bayern
 Hopfenmühle (Schlüsselfeld), Ortsteil der Stadt Schlüsselfeld, Landkreis Bamberg, Bayern
 Hopfenmühle (Stadelhofen), Ortsteil der Gemeinde Stadelhofen, Landkreis Bamberg, Bayern
 Hopfenmühle (Windsbach), Ortsteil der Stadt Windsbach, Landkreis Ansbach, Bayern